Жан-Поль Парізе (,  11 грудня 1941, Смут-Рок-Фолс —  7 січня 2015, Прайор-Лейк) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Батько американського хокеїста Зака Парізе.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1961 року в Хокейній асоціацій Онтаріо (ОХА).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Міннесота Норт-Старс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Клівленд Баронс» та «Рочестер Американс».

Загалом провів 976 матчів у НХЛ, включаючи 86 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, зокрема брав участь в Суперсерії 1972 року.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1970, 1973.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Тренери «Міннесота Норт-Старс»
Хокеїсти АХЛ‎